Die 86. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1982/83 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga A 

|}
 FC Bulle und FC Winterthur steigen in die NLB ab.

Nationalliga B 

|}
 FC La Chaux-de-Fonds und FC Chiasso steigen in die NLA auf.
 FC Bern, FC Ibach und FC Rüti ZH steigen in die 1. Liga ab.

1983
Fußballsaison 1982/83